Begoml'skiy Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Mahiljoŭs voblast, i den norra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Minsk.

I omgivningarna runt Begoml'skiy Rayon växer i huvudsak blandskog. Runt Begoml'skiy Rayon är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Viciebsks voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll